

Moyen Âge



-









Époque moderne









Château d'Artigny
 Château de Chevregny

Château Louis XIV
 Château de Guédelon

Notes et références 

Château en France par période